Дуксо:
 Дуксо, Владислав Марьянович (род. 1980) — белорусский футболист, тренер.
 Дукса, Марьян Николаевич (1943—2019) — белорусский прозаик и поэт.
 Дуксо, Матвей Владиславович (род. 2003) — белорусский футболист.